Grand Prix San Marino 2001 (oryg. Gran Premio Warsteiner di San Marino) – 21. Grand Prix San Marino, czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2001 po raz 21. na torze Imola. W odbywającym się 15 kwietnia 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Ralf Schumacher.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

San Marino
2001
2001 we Włoszech